Kelso ist der Name folgender Orte:

 Kelso (Schottland), ein Marktort in Schottland
 Kelso (Neuseeland), eine Geisterstadt in Neuseeland
 Kelso (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal

in den Vereinigten Staaten:
 Kelso (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Desha County, Arkansas
 Kelso (Kalifornien), Geisterstadt im San Bernadino County, Kalifornien
 Kelso (Kansas), Ort im Morris County, Kansas
 Kelso (Mississippi), Ort im Sharky County, Mississippi
 Kelso (Missouri), Ort im Scott County, Missouri
 Kelso (Nebraska), Ort im Hooker County, Nebraska
 Kelso (North Dakota), Township im Traill County, North Dakota
 Kelso (Oklahoma), Ort im Craig County, Oklahoma
 Kelso (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Clackamas County, Oregon
 Kelso (Tennessee), gemeindefreies Gebiet im Lincoln County, Tennessee
 Kelso (Washington), Stadt im Cowlitz County, Washington

Kelso ist der Familienname folgender Personen:

 Alec John Kelso (1930–2019), US-amerikanischer Anthropologe, Professor an der University of Colorado
 Ben Kelso (* 1949), US-amerikanischer Basketballspieler
 Bill Kelso (1940–2009), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bob Kelso (1865–1950), schottischer Fußballspieler
 Estelle H. Kelso (20. Jh.), US-amerikanische Vogelkundlerin und Botanikerin
 Frank B. Kelso II. (1933–2013), US-amerikanischer Admiral und Regierungsbeamter
 J. A. Scott Kelso (* 1947), nordirischer Neurowissenschaftler
 Jackie Kelso (1922–2012), US-amerikanischer Musiker
 James Kelso (1869–1900), schottischer Fußballspieler
 Jim Kelso (1910–1987), schottischer Fußballspieler
 Joel Kelso (* 2003), australischer Motorradrennfahrer
 John R. Kelso (1831–1891), US-amerikanischer Politiker
 Leon Hugh Kelso (1907–1982), US-amerikanischer Vogelkundler und Botaniker 
 Louis O. Kelso (1913–1991), amerikanischer Nationalökonom
 Mark Kelso (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler
 Mayme Kelso (1867–1946), US-amerikanische Schauspielerin
 Phil Kelso (1871–1935), schottischer Fußballtrainer

Sonstiges:
 Kelso Abbey, eine schottische Abtei
 Kelso (Pferd), ein US-amerikanisches Rennpferd
 Dr. Bob Kelso, eine von Ken Jenkins dargestellte fiktive Figur in der Fernsehserie Scrubs – Die Anfänger
 Michael Kelso, eine von Ashton Kutcher dargestellte fiktive Figur in der Fernsehserie Die wilden Siebziger

Siehe auch:
 Kelso Township
 Roger Kelso, ein Roman-Zyklus von Stanley White